A89 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Infection virale du système nerveux central, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute française A89 (La Transeuropéenne), reliant Libourne à Lyon.

Route
  Route britannique A89 reliant Glasgow à Newbridge en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres